Перший чемпіонат України з баскетболу серед представників першої ліги. Спочатку було проведено кваліфікаційний турнір за право грати у першій лізі (6 команд відсіялися, а 6 отримали право там грати), а потім основний турнір.

Кваліфікаційний турнір за право грати у першій лізі

Група 1

Результати

Підсумкова таблиця

Група 2

Результати

Підсумкова таблиця

Матчі за дві додаткові путівки у першу лігу

Результати

Підсумкова таблиця

Перша ліга

Учасники 

У турнірі першої ліги чемпіонату України брали участь 12 команд:

 — команди, що виграли кваліфікаційний турнір.

Після першого кола команда «Будівельник-2» змінила назву на «Сі-Алекскрам».

Регіональний розподіл

Результати 

Матчі БІПА-Мода (Одеса):

1.) Маккабі-Денді (Київ) | виїзд: 125:68, 120:59 | вдома: 102:62, 66:55

2.) Синтез (Кременчук) | вдома: 117:101, 98:84 | виїзд: 99:106, 85:92

3.) МКІ-2 (Миколаїв) | вдома: 96:88, 90:81 | виїзд: 94:107, 90:64

4.) Олександрія-Рось (Біла Церква) | вдома: 115:86, 96:78 | виїзд: 102:79, 100:50

5.) Кіровець (Харків) | вдома: 101:77, 127:77 | виїзд: 88:96, 94:82

6.) СКІФ (Київ) | виїзд: 106:79, 90:79 | вдома: 119:67, 106:85

7.) Будівельник-Ферро (Запоріжжя) | виїзд: 97:68, 109:79 | вдома: 101:55, 125:82

8.) СДЮШОР Дніпро (Дніпропетровськ) | виїзд: 85:47, 107:71 | вдома: 116:68, 114:65

9.) Сі-Алекскрам (Київ) | виїзд: 101:64, 81:75 | вдома: 129:68, 123:67

10.) АГНУ (Кривий Ріг) |  вдома: 112:84, 102:59 | виїзд: 120:73, 124:70

11.) Училище фізкультури (Харків) | виїзд: 115:88, 88:69 | вдома: 147:92, 174:86

Підсумкова таблиця

Література 
 
  

Україна
Україна
1992-93